

Нижнела́йский (Ла́йский Ни́жний, Ла́йский) и Верхнела́йский (Ла́йский Ве́рхний) железоде́лательные заво́ды — металлургические заводы на Среднем Урале, основанные в середине XVIII века на реке Лая и существовавшие до 1909 года. Входили в Нижнетагильский горнозаводский округ. Верхний завод был основан позднее, но фактически оба завода составляли единое предприятие, их продукция учитывалась совместно. После 1862 года Верхний завод перестал упоминаться в качестве самостоятельного предприятия.

История 
Нижнелайский завод был основан  в устье Лаи при впадении её в Тагил для переработки чугуна Нижнетагильского завода. Завод строился без отдельного разрешения Берг-коллегии, на основании указа  от 8 марта 1702 года, дававшего право Никите Демидову строить заводы на отведённых ему землях. Запуск завода состоялся 23 ноября 1723 года в составе молотовой фабрики с 3 кричными молотами, колотушечной фабрики и кузницы. По другим данным, завод был запущен в 1726 году. Чугун для переработки доставлялся гужевым транспортом с Нижнетагильского завода, выкованные кричные куски для дальнейшей переработки возвращались в Нижний Тагил. В 1738 году  построил на заводе первую в России фабрику по производству кос.

Первыми жителями посёлка завода были старообрядцы из Нижегородской губернии, с реки Керженец, скрывавшиеся на Урале от церковных преследований. В дальнейшем рабочие кадры завода пополнялись переселёнными из центральных губерний крепостными Демидовых. В 1747 году на Нижнелайском заводе числилось 153 мужчины, в том числе 96 крепостных.

В 1742 году в полутора верстах выше по течению Лаи был построен Верхнелайский железоделательный завод с отдельной плотиной и молотовой фабрикой с тремя кричными молотами. Новый завод фактически стал цехом Нижнелайского завода. Вскоре оба завода стали единым предприятием, а их продукция учитывалась совместно. Заводские посёлки также со временем слились в один. После 1862 года Верхнелайский завод перестал упоминаться в качестве самостоятельного предприятия.

В 1757 году после раздела имущества между наследниками  Лайские заводы перешли в собственность .

В 1797 году на обоих Лайских заводах работали 2 молотовые фабрики с 4 кричными горнами и 2 кричными молотами. Штат заводов состоял из 258 крепостных и 5 казённых мастеровых. В начале XIX века на Лайских заводах действовали 4 молота, объёмы производства кричного железа составляли 30—44 тыс. пудов в год. Заводская дача имела площадь 27,1 тыс. десятин, в том числе 23,5 тыс. лесных угодий. Значительная часть заготавливаемого древесного угля поставлялась на Выйский завод. В 1830—40-х годах на завод были переселены крепостные крестьяне из Черниговской губернии, которые жили в общих избах отдельно от старообрядцев. Для новых переселенцев была построена православная часовня, преобразованная в 1842 году в православную церковь.

В 1840-х годах на заводах были установлены контуазские горны, в 1849 году было освоено пудлингование. В 1850-х годах были установлены паровые машины. В 1859 году оборудование заводов состояло из 6 кричных горнов, 6 пудлинговых и 4 сварочных печей, 3 водяных колёс общей мощностью в 70 , 2 паровых машин общей мощностью в 49  В 1860 году было произведено 23,6 тыс. пудов железа, в том числе 23,4 тыс. пудов полосового и 0,2 тыс. пудов сортового. Штат заводов состоял из 539 человек.

После отмены крепостного права количество рабочих резко сократилось: с 512 человек в 1861 году до 406 человек в 1863 году. С 1863 года в отчётах стал фигурировать единый Лайский завод. Производство железа в 1863 году составило 1,3 тыс. пудов, в 1865 году — 1,25 тыс. пудов. Завод перешёл на производство пудлинговой болванки, которая перерабатывалась на Нижнетагильском заводе в листовое железо. Были установлены прокатный стан и водяная турбина, увеличена мощность паровых машин. В 1880-х годах пудлинговые и сварочные печи были реконструированы в газогенераторные с использованием в качестве топлива каменного угля. Объёмы производства пудлинговой болванки составляли 450—490 тыс. пудов в год.

В 1882 году на заводе работали 10 пудлинговых и 2 сварочные печи, 2 вододействующих и 1 паровой молот, 1 прокатный стан, 2 водяных колеса общей мощностью 70 , 1 водяная турбина мощностью 50 , 2 паровые машины общей мощностью 100  Штат завода состоял из 618 рабочих, из которых 198 было занято на основных работах. В 1890-х годах число прокатных станов было увеличено до трёх, в 1903 году был установлен новый паровой молот, в 1904 году был смонтирован второй, перевезённый из Висимо-Шайтанского завода, паровой молот усилием в 2,5 т. В 1900 году на заводе работало 970 человек, было изготовлено 452,3 тыс. пудов пудлинговой болванки.

Во время экономического кризиса 1900—1903 годов и в последующие годы завод производил листовое железо, спрос на которое сохранился. В августе 1909 года завод прекратил работу, оборудование было демонтировано.

См. также 
 Уральская горнозаводская цивилизация
 Металлургические заводы Урала

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 

Металлургические заводы Российской империи
Металлургия Урала
Исчезнувшие предприятия Российской империи
Лая (село, Свердловская область)